АЖ Оксер (, Асосиасион дьо ла Жонес Осероаз) е френски футболен отбор, основан през 1905 в град Оксер, област Бургундия. Клубът е известен в цяла Европа, техният успех на най-високо ниво е безпрецедентен за един клуб от такъв малък град (под 40 000).

Успехи 
 Лига 1
 Шампион – 1995 – 96
 Лига 2
 Шампион – 1979 – 80
 Купа на Франция
 Носители: – 1993 – 94, 1995 – 96, 2002 – 03, 2004 – 05
 Финалисти: 1978 – 79

Настоящ състав за Сезон 2008 – 09

Известни бивши футболисти 
  Бруно Мартини
  Лоран Блан
  Базил Боли
  Жан-Ален Бумсонг
  Джибрил Сисе
  Ерик Кантона
  Филип Мексес
  Анджей Шармах
  Енцо Шифо

Бивши треньори 
  Ги Ру
  Жак Сантини

Външни препратки 
 Официален сайт

Оксер, АЖ
Бургундия-Франш Конте
Основани във Франция през 1905 година